Старичани може да се отнася за:

 Старичани, село в дем Костур, Гърция, с гръцко име Лакомата;
 Пиргос, село в дем Коница, Гърция, чието старо име е Старицани;
 Пурния, село в дем Коница, Гърция, чието старо име е Старицани;